Klinikum Großhadern – największy szpital w Monachium
 Klinikum Großhadern – stacja metra w Monachium